El 7 Portes o Set portes és un restaurant barceloní fundat el 1836, especialitzat en plats de peix i arrossos, situat al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, a tocar de la Barceloneta. El seu chef als anys noranta del segle passat va ser el reconegut Josep Lladonosa i Giró, que va combinar la seva tasca de cuiner amb la d'investigador i historiador gastronòmic. Va ser el primer edifici de la ciutat a tenir aigua corrent i el seu edifici va ser l'objecte de la primera foto feta a Espanya.

Al restaurant han menjat tota mena de clients molt coneguts, com tota la família reial espanyola, el Che Guevara, Salvador Dalí, Joan Miró, Picasso, Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Josep Tarradellas, Jacques Delors, Catherine Deneuve, Josephine Baker, Orson Welles, John Wayne, Michael Douglas, Ava Gardner, Lauren Bacall, Pelé, Gila, Alexander Fleming, Charlie Rivel, Cyd Charisse, Maria Callas, Lou Reed, Tete Montoliu, Xavier Cugat, Quico Pi de la Serra, Gabriel García Márquez, Rafael Alberti, etc.

Història 
L'edifici fou construït per encàrrec de Josep Xifré i Cases, que de fet va construir totes les anomenades Cases, o Pòrtics, de Xifré al passeig d'Isabel II a Barcelona. Ell volia porxos i pòrtics com els del carrer Rívoli de París, que aleshores només tenia el tram que hi ha al costat de les Teuleries i fins al Louvre, amb uns pòrtics característics. En va voler vuit, set de grans més un de discret per al servei. Hi va instal·lar el seu domicili, les seves oficines i un cafè de luxe: El Cafè de les Set Portes, que obria el 1836.

Després de la Primera Guerra Mundial se li van afegir serveis com billars i jocs de cartes, i a la nit funcionava com a cafè-cantant.

A partir de 1929 el matrimoni Morera li canvia el nom a Restaurant de les 7 Portes, i ja aconsegueixen que es converteixi en un restaurant referent per a polítics, artistes, escriptors i periodistes.

El 1942, el Paco Parellada, propietari de la fonda Europa de Granollers, i la seva dona van fer-se càrrec del restaurant. Amb ells hi treballaven la seva filla Carmen i el seu gendre Joan Solé. Va ser en aquesta època que es van fonamentar i consolidar els plats i les especialitats del restaurant.

Des d'aleshores la família Solé ha regentat interrompudament el restaurant i ha consolidat una sòlida base de clients fidels. L'any 2011, el 7 Portes celebrà el seu 175è aniversari amb un seguit d'actes públics i amb el reconeixement d'empreses i institucions. Precisament, amb motiu d'aquest aniversari, se li concedí la Medalla d'Or al Mèrit Cívic, i l'il·lustre dissenyador i il·lustrador novaiorquès Milton Glaser va realitzar les etiquetes commemoratives dels vins i caves del restaurant, basant-se en la cultura mitològica egípcia i greco-romana, els primitius italians i la comèdia de l'art. Amb referències al món animal, i al·lusions al minotaure, l'unicorn o el faune, Glaser es preocupà també de dotar les peces d'un ornament floral típic del modernisme català.

Referències 

Restaurants de Barcelona
Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera